De 500 meter vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2021 werd op zaterdag 31 oktober 2020 in ijsstadion Thialf te Heerenveen verreden, waarbij 18 deelneemsters startten. De wedstrijd werd gereden over twee sessies, waarbij elke rijdster eenmaal in de binnenbaan en eenmaal in de buitenbaan startte.

Titelverdedigster was Jutta Leerdam die de titel pakte tijdens de NK afstanden 2020. Zij werd opgevolgd door Femke Kok, die twee maal de snelste was.

Uitslag 

Uitslag op 

Vrouwen 00500 meter
Nederlands kampioenschap schaatsen - 500 meter vrouwen